Gloria Gorceag (n. 21 noiembrie 1987, Soroca, Republica Moldova) este o cântăreață, textieră și prezentatoare din Republica Moldova. Gloria Gorceag a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2008 la concursul Fabrica de staruri, unde a ajuns până în finală.

Biografie 
Gloria s-a născut pe 21 noiembrie 1987 în orașul Soroca în care, însă, nu a copilărit niciodată. Absolventă a liceului român-german Mihail Kogălniceanu (1995-2007). În 2007 începe studiile la Universitatea Tehnică din Republica Moldova, facultatea urbanism și amenajarea teritoriului, însă își dă seama rapid că nu este meseria care vrea să o facă în viață și se transferă la facultatea de Design Interior la Universitatea Perspectiva unde studiază un an jumate, iar mai apoi renunță pentru a începe în 2009 studiile la USM facultatea jurnalism și științe ale comunicării.

Viața personală 
S-a căsătorit în anul 2017 cu interpretul, compozitorul și producătorul muzical Vitalie Cătană, cunoscut publicului larg cu numele de Smally. În 2018 pe 19 iulie devine mama unui băiețel pe nume Leonardo. În 2021 pe 22 iunie se naște cel de-al doilea băiat al cuplului Oliver

Cariera 
De mică a îndrăgit muzica, crescând într-o familie unde se asculta multă muzica internațională. A fost influiențată de muzica difuzată pe MTV. Dorința de a cânta au îndemnat-o să se înscrie la școala muzicală Poliakov. A cântat în corul școlii și în calitate de solistă, participând  la festivaluri, concursuri raionale. În 2007 - 2008 prezintă emisiunea „Alege melodia” la un canal independent DTV. În 2008 devine concurentă la show-ul televizat de talente Fabrica de Staruri. În 2014 este selectată printr-un casting să prezinte emisiunea de diverstisment „Cine vine la noi” de la Moldova 1. În 2015, 2016 și 2017prezintă una din selecțiile naționale pentru Eurovision. În 2017 oferă punctajul din partea Republicii Moldova în cadrul Eurovisionului Internațional. Din 2018 prezintă emisiunea de tip Talk Show „Istoriile Gloriei” la NTV Moldova. Pe parcursul anilor a colaborat cu compozitori precum Alex Brașoveanu, Veceaslav Tutunaru, Ion Lincovschi, Radu Duminică, cu casa de producție Gazda Records. Își semnează adesea singură textile la melodii. Colaborează cu artiști din România la doua piese, cu Piticu din Trupa Simplu la piesa Bye, Bye fiind vocea femenină și cu Lavinia Pârva la piesa Queen Of Ice interpretând partea de rap. Face echipă cu Kapushon la câteva melodii de pe albumele artistului, cele mai însemnate fiind: Ca Iernile Moscovite, Mămăliga, și Zeama. 

Scrie texte muzicale pentru diverși artiști: Dana Markitan, SunStroke Project, Smally, Felicia Dunaf, Anna Odobescu, Victoria Lungu, Ludmila Terzi etc. 

În 2019 lansează alături de Lia Taburcean piesa Tudore care devine hit, iar videoclipul piesei acumulează pe YouTube peste 10 milioane de vizualizări.

Discografie

Videoclipuri 

 You Should Know
 Ce-ai face tu? feat. Irina Kit
 Soarele și luna (cântec de leagăn)
 Muzica
 Tudore feat. Lia Taburcean
 Când sunt cu tine (Paranormal) feat. Smally
 Iubire Defectă
 Fetiță Mândră
 Lada Fermecată

Compoziție

Referințe 

Nașteri în 1987
Nașteri pe 21 noiembrie
Cântărețe de muzică pop
Textieri moldoveni
Oameni din Soroca
Oameni în viață